Khalid ou Khaled (arabe , Khaled, « éternel », « immortel ») est un nom arabe .

Variantes 

 trancriptions latines : Khaled, Khalid,

Au Maghreb, le son i sur une syllabe finale est souvent altéré en  [ə]  (un schwa, une espèce de e quasi muet) dans la langue parlée. C'est pourquoi les pays européens voisins du Maghreb ont pris l'habitude de transcrire « Khaled », « Maghreb «, « Malek », etc. les mots arabes Khalid, Maghrib ou encore .

Forme féminine arabe : Khalida

Khaled comme nom de personne ou prénom 

Nom de scène :
 DJ Khaled, DJ et un producteur américain d'origine palestinienne
 Khalid L'Matador, MC, , producteur, Maroc Azrou.
Khalid, chanteur américain

Nom de personne :

  • Khalid ibn al-Walid (584-642), compagnon du Prophète Mahomet et chef des armées islamiques
 Khaled (né en 1960), chanteur algérien de raï
 Khaled al-Azem (1903-1965),  nationaliste syrien
 Khalid Bin Mahfouz (1909), financier d'Arabie saoudite
 Khaled ben Abdelaziz Al Saoud (1912-1982), roi d'Arabie saoudite de 1975 à 1982
 Khalid ben Ahmed al-Khalifah (1960), ministre des affaires étrangères de Bahreïn

Prénom :
 Khaled Hosseini (1965), écrivain américain d'origine afghane
 Khaled Kabbani (1945), homme politique libanais
 Khaled Kelkal (1971-1995), terroriste algérien membre du Groupe islamique armé
 Khaled Mechaal (1956), dirigeant Hamas
 Khalid Mahmoud (1961), homme politique britannique
 Khaled Nezzar (1937), général algérien, ancien ministre de la défense de 1990 à 1994

Football et rugby :
 Khaled Aziz (1981), footballeur saoudien
 Khaled Ben Yahia, entraîneur de football tunisien
 Khalid Fouhami (1972), footballeur (gardien de but) marocain
 Khalid Sinouh (1975), footballeur (gardien de but) marocain
 Khalid Skah (1967), athlète marocain
 Khalid Boulahrouz (1981), footballeur néerlandais d'origine marocaine
 Khaled Zagar (1988), joueur français de rugby à 
 Khalidi El Maarofi (né en 1979), footballeur marocain

Patronyme 

 Abel Khaled, footballeur français.
 Afif Khaled, dessinateur de bande dessinée français. 
 Amr Khaled, prédicateur musulman de nationalité égyptienne.
 Hassan Khaled, Mufti de la République libanaise et leader de la communauté sunnite du pays.
 Leïla Khaled, militante palestinienne.
 Nouba Khaled, athlète français.
 Smaïl Khaled (1975-), footballeur international algérien.

Personnages de fiction et œuvres d'art 
 Khaled (album) : un album de Cheb Khaled
 Khaled (film) : un film sorti en 2001 dans lequel figuraient Jane Luk et Julie Lemieux
 Khalid Attmani : personanage principal de la saga Mascarade 2007 connu également sous le nom du « criminel » ou  du « monstre immature » dans les suites.
 Khalid : personnage de Baldur's Gate

Autres 
 Char Al-Khalid, char d'assaut
 Hôpital Cheikh Khaled à Rabat (Maroc).

Notes et références 

Homonymie de prénom